Ilari Filppula, född 5 november 1981 i Vanda, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för TPS Åbo i Liiga. 

Filppula inledde sin karriär i Kiekko-Vantaa i slutet på 1990-talet och debuterade i FM-ligan med Jokerit säsongen 2002–03. Efter några säsonger i JYP flyttade han till TPS inför säsongen 2008–09. 

15 juni 2010 skrev Filppula ett så kallat tvåvägskontrakt med Detroit Red Wings. Säsongen 2010–11 spelade han för Red Wings farmarlag Grand Rapids Griffins i AHL.

Han spelade i Malmö Redhawks i SHL 2016–17.

Hans bror Valtteri Filppula spelar för Philadelphia Flyers i NHL.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar
Ilari Filppula på Eliteprospects.com
Ilari Filppula - nhl.com

Födda 1981
Män
Levande personer
Finländska ishockeyspelare
Spelare i JYP
Spelare i Jokerit
Spelare i HC TPS
Spelare i HC Lugano
Spelare i Modo Hockey
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Malmö Redhawks
Personer från Vanda